Luis Hernández puede referirse a:

 Luis Hernández Alfaro, Pinza (1978-), futbolista peruano - profesional durante 2003-actualidad;
 Luis Hernández Camarero (1941-1977), poeta peruano;
 Luis Hernández Díaz, Manzanita (1981-), futbolista peruano - profesional durante 1998-actualidad;
 Luis Hernández Heres (1949-), futbolista cubano;
 Luis Hernández Lahuerta (1906-1961), periodista y escritor español;
 Luis Hernández Mendoza (1984-), beisbolista venezolano;
 Luis Hernández Navarro, periodista mexicano;
 Luis Hernández Rodríguez (1989-), futbolista español;
 Luis Arturo Hernández (1968-), futbolista mexicano - profesional durante 1990-2005;
 Luis José Hernández (1998-), futbolista costarricense - profesional durante 2016-actualidad;
 Luis Omar Hernández (1985-), futbolista mexicano - profesional durante 2005-actualidad;
 Luis Felipe Hernández (1959-), escritor mexicano;
 Luis Hernández Cotter (1948-), voleibolista español nacido en Marruecos.
 Luis Esteban Hernández (1981-), ex-automovilista argentino. Primer campeón nacional de la categoría TC Mouras.
 Luis Hernández Parker (1911-1975), periodista chileno;